Гло́нти () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Глонти, Александр Андреевич (1912—1999) — грузинский советский учёный-филолог и фольклорист. Доктор филологических наук, профессор. Академик АН Грузинской ССР.
 Глонти, Аграфина Павловна (1907—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Глонти, Нина (род.1997) — российская баскетболистка. Бронзовый призёр Чемпионата Европы U-16 в 2012 году.
 Глонти, Серго (Гуга) — грузинский вор в законе.
 Глонти, Тамара Ираклиевна — депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Глонти, Тевдоре Зурабович (1888—1937) — грузинский политик и общественный деятель.
 Глонти, Теймураз (род. 1986) — российский театральный и киноактёр.
 Глонти, Феликс Петрович (1927—2012) — грузинский композитор.

См. также 
 Глонти — дворянский род, внесённый в Бархатную книгу.
 Бенжамен Глонти — персонаж Вахтанга Кикабидзе в фильма «Не горюй!».

Примечания